Le natron est un minéral, le carbonate de sodium décahydraté de formule chimique .
 Le lac Natron est un lac africain saturé en natron (le minéral) ou proche de la .
 Natron est un logiciel libre de postproduction vidéo, notamment compositing et Visual Effects (VFX).
  est un groupe de death metal italien, formé à Bari en 1992.